Cet article recense les  de Sainte-Croix, en Pologne.

Statistiques 
La voïvodie de Sainte-Croix compte 103 , dont :
 71 rurales
 26 mixtes
 5 urbaines

Liste

Articles connexes 

 Gmina